Новая Моловата () — село в Дубоссарском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Новая Моловата, включающей также село Роги, согласно декларируемому административно-территориальному делению Молдовы. Фактически село Роги является частью непризнанного государства Приднестровской Молдавской Республики и подчинено Дубоссарскому городскому совету Приднестровской Молдавской Республики.

История 

Основано в 1761 г. с названием Маловатое. В 1761-1987 г.г. называлось Маловатое. В 1987 г. Молдавия (МССР) переименовала название села (перевело топоним с русского языка) в топоним Моловата, более близкий синтаксису молдавского языка. С 1990 года село официально Молдова (ССРМ) нарекла на латинской графике по-румынски Molovata  .

География 
Село Маловаты расположено в 8 км от города Дубоссары и 58 км от Кишинёва на высоте 71 метра над уровнем моря.

Село расположено на левом берегу реки Днестр, но подчиняется конституционным властям Молдовы. С правого берега реки (с Молдовы) в Маловатое можно добраться либо на пароме, либо по республиканской трассе Приднестровской Молдавской Республики Тирасполь-Дубоссары-Рыбница.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Новая Моловата проживает 1851 человек (902 мужчины, 949 женщин).

В Маловатом зарегистрировано 600 домашних хозяйств, на каждое из которых в среднем приходится 3,1 человека.

Этнический состав села:

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты на Днестре